Я́нне Пи́тко (; 8 сентября 1981, Кеми, Финляндия) — финский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди мужчин: золото (2011—2012, 2013—2014, 2015—2016, 2016—2017), серебро (2010—2011, 2014—2015), бронза (2009—2010, 2012—2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 2006, в возрасте 25 лет.

Кроме кёрлинга, является профессиональным игроком в покер, на настоящее время общая сумма призовых составляет 32 453 евро.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Профессиональные игроки в покер Финляндии